Júlio Botelho ou Julinho — futebolista brasileiro
Julinho (futebolista) — futebolista brasileiro
Julinho (político) — político brasileiro

Outros
Colégio Estadual Júlio de Castilhos — nome popular "Julinho"

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos